Alf Svensson kan syfta på:
Alf Svensson (möbelformgivare) (1923–1992), bland annat verksam för DUX
Alf Svensson, KD-politiker, född 1938
Alf B Svensson, psykolog, född 1943
Alf Svensson, hårdrocksgitarrist och omslagsformgivare, medlem i At the Gates 1990-1993